Antoine Mazzella (1912-2001), journaliste, résistant et militant syndical français ;
 Camillo Mazzella (1833-1900), théologien et jésuite italien ;
 Frédéric Mazzella (1976-), chef d'entreprise français ;

Autre 
 Le Mazzella Field, est un stade américain multi-sports.